Андрій Дрогойовський — кустош катедральний перемиський, канонік варшавський
 Андрій Дрогойовський — луківський староста

Дрогойовські